Centre national de tir sportif, à Déols en France.
 Centre national de transfusion sanguine (Homonymie).

Sigle de 4 caractères